Carmelo Simeone (1934-), um ex-futebolista argentino.
Diego Simeone (1970-), um treinador e ex-futebolista argentino.